Ta stran vsebuje tabelo nabora znakov standarda unicode od 0000 do 10000 desetiško (0x000 - 0x2af8 šestnajstiško). V HTML je posamezen znak moč zapisati tako, da ga zapišemo v obliki &#xxx;, kjer je xxx desetiška koda znaka.

Drugi del nabora od 5000 do 10000.

Tabela naborov

Glej tudi 

 UTF-8

Zunanje povezave 

 Tabele javascript unikod 
 Pretvarjanje iz unicode v številske kode

Unicode
Seznami simbolov